Гран-при Германии 1951 года () — шестая зачетная гонка сезона  года, прошедшая 29 июля 1951 года на трассе Нюрбургринг (Северная петля) в ФРГ.

Как и в Гран-при Великобритании, победу в гонке, стартовав с поула, одержал гонщик Ferrari — на этот раз Альберто Аскари, а всего в первой шестерке гонщиков оказалось 5 автомобилей Ferrari.

Гонка 

|}

 Поул: Альберто Аскари - 9:55,8
 Быстрый круг: Хуан Мануэль Фанхио - 9:55,8

Положение в чемпионате мира

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Рейнланд-Пфальце